Peva ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Peva (Almeida), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Almeida
 Peva (Moimenta da Beira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Moimenta da Beira

PEVA steht als Abkürzung für:

 Poly-Ethylen-Vinylacetat, ein wärmebeständiger Kunststoff, siehe Ethylen-Vinylacetat-Copolymer